Санто-Доминго-де-лас-Посадас ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Авила в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Авила.  Население — 101 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Авилы